Allgén är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 11 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Allgén
 Carl Allgén (1886–1960), zoolog och läroverkslektor
 Claude Loyola Allgén (1920–1990), tonsättare 
 Lars-Göran Allgén (född 1924), läkare

Källor

Svenska efternamn